Naselja u Sloveniji
 Dobrava (Izola, Slovenija), naselje u općini Izola
 Dobrava (Križevci, Slovenija), naselje u općini Križevci
 Dobrava (Ormož, Slovenija), naselje u općini Ormož
 Dobrava (Radeče, Slovenija), naselje u općini Radeče
 Dobrava (Radlje ob Dravi, Slovenija), naselje u općini Radlje ob Dravi
 Dobrava (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje